Open Sud de France 2010 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Монпелье, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 25 по 31 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 11 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Open Sud de France

 Мировой Тур ATP 2010 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Октябрь 2010 года
2010